В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Лесті Аллен і Міма Яушовец виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт 6-1, 7-5.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (фінал)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (чемпіонки)

 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Андреа Джегер /  Бетті Стов (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships